Wölflkofen ist der Ortsname von

 Wölflkofen (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Wölflkofen (Ergoldsbach), Ortsteil des Marktes Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Wolfskofen